Kerzner est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, musicien et parolier américain
 (né c. 1940), ingénieur et professeur américain
Michael Kerzner, homme politique canadien en Ontario
Sol Kerzner (1935-2020), homme d'affaires sud-africain
 (né en 1970), acteur canadien

Homonymie de patronyme